Passini est un patronyme pouvant désigner :
  (1798–1874), un graveur et lithographe autrichien ;
 Ludwig Passini (1832–1903), peintre autrichien, fils de Johann Nepomuk ;
 Rita Passini (1882–1976), plasticienne autrichienne, nièce de Ludwig ;